Li Na (tennisster) : Chinees tennisster
 Li Na (schoonspringster), Chinees schoonspringster die goud en zilver won op de Olympische Spelen van 2000
 Li Na (schermster), Chinees schermster
 Li Na (zangeres), Chinees zangeres
 Li Na (dochter van Mao Zedong), dochter van Mao Zedong (Chinees politicus en partijleider)
 Li Na (wielrenster), Chinees baanwielrenster